Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6–4, 7–5, 2–6, 6–2.

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Monica Seles (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1989